Місцевість:
 Крутий Берег — місцевість у Полтаві
Залізнична платформа:
 Крутий Берег — зупинний пункт Південної залізниці

Села:
 Крутий Берег — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Крутий Берег — Полтавська область, Лубенський район